VOC kan betyda flera saker:
Volvo Original Cup
Holländska Ostindiska Kompaniet
Lättflyktiga organiska föreningar, (Volatile Organic Compounds)
.voc, ett filformat använt för Sound Blaster
Vitium Organicum Cordis
 - begrepp inom affärs- och informationsteknologi för att ta reda på förväntningar och önskemål hos kunder
Variant of concern, varianter av corona-virus av särskild betydelse, se Variant av särskild betydelse